«Не так живи, как хочется» — пьеса («народная драма») Александра Островского в трёх действиях. Написана в 1854 году.

Премьера пьесы состоялась  в Малом театре. Впервые опубликована в журнале «Москвитянин» в сентябре 1855 года.

Создание 
Первый набросок драмы относится к августу 1854 года. Драма должна была состоять из пяти актов. Первоначальное заглавие было пословичное и нравоучительное: «Божье крепко, а вражье лепко: масленица». В ремарке на заглавном листе указывалось: «Действие происходит в XVII столетии, в одном из больших городов России на Волге во время масленицы». Островский написал начало первого акта, но затем всё зачеркнул.

Второй черновой вариант пьесы с заглавием «Не так живи, как хочется» ближе к окончательной редакции. Теперь это «драма в 3-х действиях и 4-х картинах». Действие перенесено в Москву. Автор несколько раз менял время действия. От XVII столетия к концу XVI, а потом к концу XVIII века. Во всех вариантах действие неизменно «происходит на масленице».

В ноябре 1854 года пьеса была закончена, а  уже поставлена в Малом театре.

Действующие лица 
 Илья Иванович, зажиточный купец.
 Пётр, его сын.
 Даша, жена Петра.
 Афимья, их тетка.
 Агафон, мещанин из уездного города.
 Степанида, его жена.
 Вася, молодой купеческий сын.
 Спиридоновна, содержательница постоялого двора.
 Груша, её дочь.
 Ерёмка, кузнец.
 Яков, ямщик.
 Иван, молодец в доме Петра.
 Девушки и парни.
      
Действие происходит в Москве, в конце XVIII столетия, на масленице. Содержание взято из народных рассказов.

Примечания

Ссылки 
 Текст пьесы

Пьесы Александра Островского
Пьесы России